(504) Кора () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X. Он был открыт 30 июня 1902 года американским астрономом Солоном Бэйли в Арекипской обсерватории. Назван в честь героини мифологии инков.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Названия астероидов из мифологии инков